Aardrijkskunde
 Ide, Oudnederlandse benaming voor een smalle, natuurlijke inham van de Noordzee aan de Vlaamse kust
 Ide, plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Teignbridge, in het Engelse graafschap Devon
 Ide, gemeente in Japan

Bedrijf
 Brouwerij Ide, voormalige brouwerij in de Belgische plaats Eke

Informatica
 IDE (Integrated development environment), software-ontwikkelomgeving voor programmeurs
 IDE (Integrated Drive Electronics), tegenwoordig genaamd "Parallel ATA" (PATA), een standaard voor verbinding binnen in de computer

Personen met de achternaam Ide
 Bernard Ide (1950),  Belgisch politicus
 Leo Ide (1901–1979), Belgisch architect (ook bekend als "Léon Ide")
 Louis Ide (1973), Belgisch arts en politicus
 Tameo Ide (1908-1998), Japans voetballer
 Yuji Ide (1975), Japans autocoureur